Семь Ключей — посёлок в Исаклинском районе Самарской области в составе сельского поселения Старое Вечканово.

География 
Находится на правом берегу реки Сургут на расстоянии примерно 28 километров по прямой на юго-восток от районного центра села Исаклы.

История 
Посёлок был основан переселенцами из села Новое Ганькино в 1922 году.

Население 
Постоянное население составляло 109 человек (русские 29 %) как в 2002 году, 84 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Исаклинского района